Tara Lynn Foxx (San Francisco, 13 de junho de 1990) é uma ex-atriz pornográfica americana.

Prêmios e indicações 
Prêmios
 2011: XRCO Award – Cream Dream

Indicações  
 2010: XBIZ Award – New Starlet of the Year
 2010: XRCO Award – Cream Dream
 2011: AVN Award – Best Double Penetration Sex Scene – Alone in the Dark 7
 2011: AVN Award – Best New Starlet
 2011: AVN Award – Best Supporting Actress – This Ain't Glee XXX 
 2011: AVN Award – Most Outrageous Sex Scene – The Perfect Secretary: Training Day
 2012: AVN Award – Best All-Girl Group Sex Scene – Rezervoir Doggs

Ligações externas 

 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de São Francisco (Califórnia)